Luis Pérez puede referirse a:

Deportistas
 Luis Pérez (ca. 1955), deportistas argentino que fue medallista en los Juegos Paralímpicos de Toronto 1976;
 Luis E. Pérez (1981-), futbolista mexicano;
 Luis Pérez Franco (1969), exfutbolista chileno y entrenador de fútbol;
 Luis Pérez Ramírez (1964), exfutbolista chileno y entrenador de fútbol;
 Luis Pérez Pascual "Luis Pérez" (1971-), futbolista español;
 Luis Pérez Rodríguez "Luis Pérez" (1974-), ciclista español (profesional durante 1995-);
 Luis Pérez Romero (1980-), ciclista español (profesional durante 2004-);
 Luis Pérez (1985), beisbolista dominicano;
 Luis Pérez-Sala (1959-), piloto español;
 Luis Stewart Pérez (1987-), futbolista costarricense;
 Luis Fernando Pérez (1982-), futbolista colombiano;
 Luis Pérez Rodríguez (1930-2011), futbolista español.
 Luis Pérez Maqueda (1995-), futbolista español.

Religiosos
 Luis Pérez Aguirre "Perico" (1941-2001), religioso uruguayo.

Militares
 Luis Pérez Figueroa (1833-1903), militar mexicano.

Artistas

 Luis Pérez Meza "El Trovador del Campo" (1917-1981), cantante, boxeador y actor mexicano;
 Luis Pérez (1514-1566), poeta, humanista y protonotario de Felipe II;
 Luis Pérez Martin (1978-), pintor hiperrealista español;

Políticos
 Luis Pérez Gutiérrez (1951-), político colombiano. Se ha desempeñado como Alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquía.
 Luis F. Pérez (1882-1959), gobernador interino de Querétaro en 1915;